

Wydarzenia 

 Dionizjusz II został tyranem Syrakuz
 Persowie zaadaptowali kalendarz księżycowo-słoneczny o 19-letnim cyklu
 W starożytnym  Rzymie uchwalono prawa Gajusza Stallona i Lucjusza Laterny, gwarantujące plebejuszom dostęp do konsulatu.

Urodzili się 
 Ptolemeusz I Soter, władca egipski (zm. 282 p.n.e.)